The Big House – film del 1930 diretto da George W. Hill
 The Big House – cortometraggio del 2001 diretto da Rachel Ward
 The Big House – serie televisiva del 2004